Il singolare  del Rai Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Sebastián Decoud era il detentore del titolo, ma quest'anno ha deciso di partecipare al Seguros Bolivar Open Pereira 2010.

Filippo Volandri ha battuto in finale 6–4, 7–5 Lamine Ouahab.

Teste di serie

  Daniel Köllerer (primo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
  Christophe Rochus (quarti di finale)
  Jan Hernych (secondo turno)

 Kristof Vliegen (primo turno)
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Adrian Ungur (primo turno)
 Jesse Witten (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Reference

Rai Open 2010